Заводско́е шоссе́ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Заводское шоссе — улица в Новокузнецке.
 Заводское шоссе — улица в Москве (Внуково).
 Заводское шоссе — улица во Ржеве.
 Заводское шоссе — улица в Самаре.